Tornau – frazione della città tedesca di Gräfenhainichen
 Tornau – frazione della città tedesca di Dessau-Roßlau
 Tornau vor der Heide – frazione del comune tedesco di Raguhn-Jeßnitz
 Tornau (oggi Trnavá Hora) – comune slovacco
 Tornau (oggi Turňa nad Bodvou) – comune slovacco